AIK Fotbolls säsong 1913 

1913 - SM
Omgång 1: Sandvikens AIK - AIK 2-4
Kvartsfinal: AIK - IFK Västerås 3-0
Semifinal: Örgryte IS - AIK 1-1
Omspel: AIK - Örgryte IS ?-? (oavgjort)
Omspel: Örgryte IS - AIK 5-1

Svenska Serien (1912-1913)

AIK:s matcher:
AIK - Djurgårdens IF 0-3
IFK Norrköping - AIK 0-3
AIK - Örgryte IS 4-2
IFK Uppsala - AIK 6-0
AIK - IFK Uppsala 6-2
AIK - IFK Göteborg 4-1
Djurgårdens IF - AIK 1-4
IFK Norrköping - AIK 1-2
Örgryte IS - AIK 8-0
IFK Göteborg - AIK 3-0

Källor

1913
Fotbollssäsongen 1913 efter lag
1913 i Sverige